Christiane Cohendy est une actrice et metteur en scène française, née à Clermont-Ferrand. 
 Georges Cohendy, né en 1886 et mort en 1985, est un juriste et un homme politique français. 
 Jeanne Cohendy est une actrice française.

Liens externes 
 

Patronyme auvergnat